Kim Dzsinszun (1968) dél-koreai vívó, olimpikon
 Kim Dzsinszun (1979) dél-koreai kézilabdázó, olimpikon